Russ Ballard – cantante britannico
Russ Ballard – album del 1974
Russ Ballard – album del 1984